Himmelfarb ist der Familienname folgender Personen:

 Gertrude Himmelfarb (1922–2019), US-amerikanische Historikerin
 Jan Himmelfarb (* 1985), deutscher Schriftsteller
 Martha Himmelfarb (* 1952), US-amerikanische Theologin
 Milton Himmelfarb (1918–2006), US-amerikanischer Autor und Publizist

en:Himmelfarb